Lucas Normandon  (né le  à Grenoble en France), est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien de but.

Carrière 
Formé au Grenoble Métropole Hockey 38, Lucas Normandon évolue avec l'équipe des moins de 18 ans du club durant trois saisons à partir de 2003. Puis il fait partie de l'équipe des moins de 22 ans de 2006 à 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2003-2004 || Grenoble Métropole Hockey 38 ||  || - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Grenoble Métropole Hockey 38 || France U18 || - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Grenoble Métropole Hockey 38 || France U18 || - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Grenoble Métropole Hockey 38 || 
|| - || || || - || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Alpe d'Huez || Division 4 || 3 || || || 9,33 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Grenoble Métropole Hockey 38 || France U22 || 1 || || || 20 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus 
|| 1 || || || 6,93 || - || || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Grenoble Métropole Hockey 38 || France U22 || 3 || || || 3 || - || || || || 0 || || || 0 || 0 || || ||
|-
| 2008-2009 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || - || || || - || - || || || || - || || || - || - || || ||
|-
| 2009-2010 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus 
|| 3 || || || 2,33 || - || || || || 0 || || || - || - || || ||
|-
| 2010-2011 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 7 || || || 1,54 || - || || || || 1 || || || 4,96 || - || || ||
|-
| 2011-2012 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus || 6 || || || 2,45 || - || || || || 1 || || || 4,89 || - || || ||
|-
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus 
|| 23 ||  || || 5,04 || 86,7 || || || || 3 || 190 || || 0,95 || 97,9 || || ||
|-
| 2013-2014 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 23 ||  || || 4,25 || 87,4 || || || || 5 || || || 3,92 || 90,6 || || ||
|-
| 2014-2015 || Phénix de Reims || Division 1 || 1 || || || 7 || || || || || || || || || || || ||

Palmarès 
2009 :
 Coupe de la Ligue
 Coupe de France
 Coupe Magnus

Références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Grenoble
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Reims Champagne hockey
Gardien de but de hockey sur glace